WKD steht für:
 Warszawska Kolej Dojazdowa, Lokalbahn in Warschau
 Wertschöpfungskettendiagramm, Element der Geschäftsprozessmodellierung
 Wirtschaftskontrolldienst, früherer Dienstzweig der Polizei in Baden-Württemberg
 Wolters Kluwer Deutschland, Fachverlagsgruppe
 Web Key Directory, eine Funktion zur Verteilung von PGP-Schlüsseln bei E-Mails

wkd steht für:
 Wakde (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung